Ла Зора има више значења:

 Ла Зора (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Зора (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Зора (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Зора (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Зора (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Зора (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Зора (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Зора (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Зора (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Зора (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Зора (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Зора (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Зора (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Зора (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Зора (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Зора (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Зора (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Зора (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику